Corps des ponts et chaussées
 École nationale des ponts et chaussées